Francuskie i angielskie słowo znaczące "podróż", może się odnosić jako nazwa własna do:

 Voyage – polski miesięcznik turystyczno-krajobrazowy
 Voyage – niemiecka grupa muzyczna
 Voyage – francuska grupa muzyczna (R&B, disco, dance-pop)
 Voyage – holenderski zespół muzyczny (folk metal)
 Voyage ~Sans Retour~ – album muzyczny zespołu Malice Mizer
 Voyage – album muzyczny zespołu ABBA
 Voyage – singel piosenkarki Ayumi Hamasaki
 Voyage – francuski kanał telewizyjny o tematyce podróżniczej i eskapistycznej

Zobacz też 
 Voyage Voyage
 Voyager